Iseli ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Iseli (* 1957), Schweizer Filmemacher und Hochschullehrer
 Rolf Iseli (* 1934), Schweizer Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Pfarrer Iseli
 Iselin